Anglia
 Redland – miejscowość w hrabstwie Bristol (Anglia)
 Redland
 Redland – stacja kolejowa w Bristolu na linii kolejowej Severn Beach Line
Miejscowości w USA:
 Redland – jednostka osadnicza w stanie Alabama, w hrabstwie Elmore
 Redland – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Montgomery
 Redland – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Angelina
Gminy w USA:
 Redland (ang. Redland Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Cleveland
 Redland (ang. Redland Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Hempstead
 Redland (ang. Redland Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Nevada